Рославець:

 Рославець Олена Миколаївна (1927) — український мистецтвознавець.
 Рославець Микола Андрійович (1881—1944) — композитор та скрипаль.
 Рославець Петро — лідер антигетьманських змов 17 століття.

Джерела та література 
 Ю. А. Мицик, В. В. Томазов. Рославці // 
Українські прізвища